Desa Brumbun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Brumbun (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 111,60), Jawa Timur, 
 Desa Brumbun (administrativ by i Indonesien, lat -7,03, long 112,25), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar